Варотари () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Варотари, Алессандро (1588—1650) — итальянский художник эпохи позднего маньеризма и раннего барокко, представитель венецианской школы живописи. Известен под прозвищем Падованино.
 Дарио Варотари (1539—1614) — итальянский художник, скульптор и архитектор, отец Алессандро и Кьяры.
 Варотари, Кьяра (1584—1663) — итальянская художница-портретистка эпохи барокко.